La Masó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Masó (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 La Masó (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar